Broek-Zuid, het zuidelijke deel van het dorp Broek, in de Nederlandse provincie Friesland.
 Broek Zuid, de geplande wijk van Joure aan de oostkant van Broek-Zuid